Хассельберг (), Хессельберг () — фамилия и топоним германского происхождения, распространённые в Германии, Норвегии и Швеции.

Топоним 
 Хассельберг — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Хессельберг — изолированный горный хребет в Баварии.

Фамилия 
 Хассельберг, Альфред (1908—1950) — немецкий военный деятель Третьего Рейха.
 Хассельберг, Пер (наст. имя Карл Петер Окессон; 1850—1894) — шведский скульптор.
 Хессельберг, Эрик (1914—1972) — норвежский художник и скульптор, участник экспедиций Тура Хейердала.

См. также 
  — шведская династия спортсменов-кёрлингистов.
 Хаскельберг, Борис Лазаревич (1918—2011) — российский учёный-правовед.